Име Јосип Ђерђа може означавати више особа:

 Јосип Ђерђа (политичар) (1911–1990), хрватски и југословенски политичар, дипломата и публицист.
 Јосип Ђерђа (кошаркаш) (1937–), хрватски кошаркаш и тренер.